Zárabes puede hacer referencia a:
 Zárabes (localidad), de la provincia de Soria, España.
 Zárabes (etnia), grupo étnico de La Reunión, Francia.